

Cinema 
 The Good Life – film inedito ultimato nel 1997 e diretto da Alan Mehrez
 The Good Life – film del 2007 diretto da Stephen Berra
 The Good Life – documentario del 2014 diretto da Niccolò Ammaniti

Musica 
 The Good Life – album di Oscar Peterson del 1974
 The Good Life – album di Bobbi Humphrey del 1979
 The Good Life – album di Archie Shepp del 1984
 The Good Life – singolo dei New Power Generation del 1995
 The Good Life – singolo dei Weezer del 1996
 The Good Life – EP dei Weezer del 1997
 The Good Life – album dei Kashmir del 1999
 The Good Life – EP di Josh Martinez del 2002
 The Good Life – singolo di Tony Hadley del 2007
 The Good Life – singolo dei Chiddy Bang del 2010
 The Good Life – singolo dei Three Days Grace del 2009
 The Good Life – gruppo musicale indie rock statunitense

Televisione 
 Questa sì che è vita (The Good Life) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1971 al 1972
 The Good Life – serie televisiva britannica trasmessa dal 1975 al 1978
 La famiglia Bowman (The Good Life) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1994

Pagine correlate 
 Good Life